Ополоник — велика ложка для насипання страв.
 Ополо́ник — діалектна назва пуголовка

Див. також 
 Половник
 Ополовник